

Aeronautica 
 Grumman F2F – aereo da caccia imbarcato statunitense

Informatica 
 F2F – abbreviazione di rete Friend to Friend